Austria:
 Gillersdorf – gmina katastralna Bad Loipersdorf

Niemcy:
 Gillersdorf – dzielnica Großbreitenbach